

Geografia 
 Canada
 Saint-Philippe – municipalità del Québec
 Francia
 Saint-Philippe – comune della Riunione
 Saint-Philippe-d'Aiguille – comune della Gironda
 Saint-Philippe-du-Seignal – comune della Gironda